Lieskau ist der Name

 eines Ortsteils der Gemeinde Salzatal im Saalekreis in Sachsen-Anhalt, siehe Lieskau (Salzatal) 
 eines Ortsteils der Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg, siehe Lieskau (Lichterfeld-Schacksdorf)
 eines Ortsteils der Stadt Spremberg im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg, siehe Lieskau (Spremberg)
Siehe auch:
 Liesgau